Због кише није одиграно финале.

Носиоци

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1980.